Districte de Gajapati, districte de l'estat d'Odisha (Orissa)
 Dinastia Gajapati, dinastia que va regir Orissa del 1434 al 1541
 Regne Gajapati, nom donat principalment a Orissa sota la dinastia Gajapati.